Suzanne Vega — первый студийный альбом американской фолк-певицы Сюзанны Веги, выпущенный в мае 1985 года. Он получил положительные отзывы музыкальной критики в США и достиг платинового статуса в Великобритании, пробыв три года (1985—1987) в английском чарте.
Общемировой тираж альбома достиг 2 млн копий.
В 1989 году журнал Rolling Stone включил альбом Suzanne Vega под номером 80 в свой список «Лучших альбомом 80-х годов» («100 Best Albums of the Eighties»). Диск также упромянут в книге 1001 Альбом, которые надо послушать, прежде чем умереть (1001 Albums You Must Hear Before You Die).

Список композиций 
Все песни написаны самой певицей Сюзанной Вегой. Музыкальное видео к песне «Marlene on the Wall» стало популярным и получило ротации на каналах MTV и VH1.

 «Cracking» — 2:49
 «Freeze Tag» — 2:36
 «Marlene on the Wall» — 3:40
 «Small Blue Thing» — 3:54
 «Straight Lines» — 3:49
 «Undertow» — 3:26
 «Some Journey» — 3:38
 «The Queen and the Soldier» — 4:48
 «Knight Moves» — 3:36
 «Neighborhood Girls» — 3:21

Участники записи 
 Сюзанна Вега — вокал (1-10), акустическая гитара (1-10)
 Steve Addabbo — бэк-вокал (4, 5, 7), гитара-synclavier (6), 12-струнная акустическая гитара (8), электрогитара (10)
 Darol Anger — электроскрипка (7)
 Frank Christian — акустическая гитара (2, 9), электрогитара (10)
 Paul Dugan — бас-гитара (1, 4, 6, 8, 9), vertical bass (2)
 Sue Evans — ударные (3, 5, 6, 10), перкуссия (4, 10)
 Jon Gordon — электрогитара (1-7)
 Peter Gordon — струнная аранжировка (6)
 Frank Gravis — бас-гитара (3, 5, 10)
 Shem Guibbory — скрипка (6)
 Mark Isham — синтезатор (7)
 John Mahoney — цифровой программируемый синтезатор (synclavier) (6)
 Maxine Neuman — виолончель (6)
 C.P. Roth — синтезатор (1-5, 9), фортепиано (8), орган (8)
 Roger Squitero — перкуссия (7)

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Дебютные альбомы 1985 года
Альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы Сюзанны Веги